

Населені пункти та їхні частини
 Сікожиці — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сікожиці — село в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Сікожиці — осада в гміні Ґосьцино Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки